Harmonices mundi libri V („Fünf Bücher über die Harmonik der Welt“), kurz Harmonice mundi, ist ein astronomisches Werk von Johannes Kepler, siehe Johannes Kepler#Harmonice mundi.

Harmonices Mundi steht außerdem für
 Harmonices Mundi (1981), eine Komposition von Willie Ruff 
 Von der Harmonie der Welt – Harmonices Mundi (2001), ein Album von Christian Muthspiel 

Siehe auch:
 Harmonia Mundi